Coquimbo (stad), een stad in Chili
 Coquimbo (regio), een regio van Chili
 Club de Deportes Coquimbo Unido, een voetbalclub